Александра Возняк () е канадска тенисистка от полски произход, родена на 7 септември 1987 г. Най-високата ѝ позиция в ранглистата за жени на WTA е 21 място, постигнато на 22 юни 2009 г.

Финали на турнирите от WTA Тур

Титли на сингъл (1)

Загубени финали на сингъл (2)

Външни препратки 
  Официална страница 
 
  Профил в WTA

Канадски тенисистки
Родени в Монреал